Australasian Championships 1906 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner. Det var den anden udgave af Australasian Championships, som senere udviklede sig til den nuværende grand slam-turnering Australian Open. Mesterskaberne blev spillet i Hagley Park i Christchurch, New Zealand i perioden 26. - 31. december 1906. Der blev spillet to mesterskabsrækker: herresingle og herredouble.

Herresingleturneringen havde deltagelse af syv spillere, og titlen blev vundet af Tony Wilding fra New Zealand, som i finalen besejrede sin landsmand Francis Fisher med 6–0, 6–4, 6–4, og som dermed vandt den første af sine to herresingletitler ved Australasian Championships i karrieren.

Herredoublemesterskabet blev også vundet af Tony Wilding, som sammen med den forsvarende mester i herresingle Rodney Heath vandt over Cecil Cox og Harry Parker i finalen med 6–2, 6–4, 6–2.

Det australasiatiske mesterskab blev afviklet sammen med det newzealandske mesterskab for 1906.

Resultater

Herresingle 

Der var tilmeldt 10 spillere til herresingleturneringen, men kun syv spillere stillede op. Titlen blev vundet af Tony Wilding fra New Zealand, som i finalen, der blev spillet den 29. december 1906, besejrede sin landsmand, det senere parlamentsmedlem, Francis Fisher med 6–0, 6–4, 6–4, og som dermed vandt den første af sine to herresingletitler ved Australasian Championships i karrieren. Den anden titel blev vundet i 1909.

Den moralske finale var imidlertid semifinalen mellem Tony Wilding og Harry Parker, hvor Parker endda af nogle var anset for at være favorit, men hvor Wilding sejrede med 6–4, 7–5, 3–6, 6–0. Fire dage efter deres møde i de australasiatiske mesterskaber mødtes de to spillere igen – denne gang i finalen om det newzealandske mesterskab – og Tony Wilding gentog sejren fra den første kamp. Denne gang blev sejrscifrene 6–4, 2–6, 6–3, 6–1.

Herredouble 

Herredoublemesterskabet blev vundet af Tony Wilding, som sammen med den forsvarende mester i herresingle Rodney Heath vandt over Cecil Cox og Harry Parker i finalen med 6–2, 6–4, 6–2. Finalen blev spillet den 28. december.

Semifinalerne blev spillet dagen før, den 27. december 1906, hvor Wilding og Heath besejrede Harman og Borrows med 6–1, 6–0, 6–1, mens Cox og Parker vandt med 6–1, 6–0, 6–4 over Goss og Aitken.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Australian Open 
 Australian Open - Results Archive - 1906 Men's Singles  
 Australian Open - Results Archive - 1906 Men's Doubles 
 Tennis Archives - Australian Open 1906  
 Tennis Championships, The Evening Post, 27. december 1906, s. 2 
 Tennis Championships, The Evening Post, 28. december 1906, s. 7 
 The Tennis Tournament, The Evening Post, 29. december 1906, s. 2 
 The Tennis Tournament, The Evening Post, 31. december 1906, s. 2  
 Australasian Championships, Wanganui Herald, 31. december 1906, s. 5 
 Lawn Tennis, Poverty Bay Herald, 31. december 1906, s. 1

Noter 

Australian Open
Tennis i 1906